Macrinus ist der Name folgender Personen:

 Macrinus (164–218), römischer Kaiser
 Marcus Nonius Macrinus, römischer Senator, Suffektkonsul 154
 Minicius Macrinus, Freund von Plinius dem Jüngeren